Euro 2012 wird verwendet als Schlagwort für die Sportereignisse

 EHF Euro 2012 (Handball-Europameisterschaft 2012) und
 UEFA Euro 2012 (Fußball-Europameisterschaft 2012).